

Gegevenspresentatie 
zie Code (representatie van gegevens)
 Encryptie, code voor beveiliging tegen onbevoegden
 Baudotcode
 Braille
 Geheimtaal: codeberichten in verstaanbare woorden
 ISBN: Internationaal Standaard Boeknummer
 ISO 3166-1: drieletterige landencodes
 Morse
 One-time code: van tevoren afgesproken woord of zin
 Openingcode: voor de classificatie van schaakpartijen.
 Postcode: een in een postadres opgenomen code om het automatisch sorteren van de post mogelijk te maken
 Stenografie

Informatica 
 ASCII-codes
 Broncode, de code van een computerprogramma in een zekere programmeertaal
 HTML-code
 <code> in HTML; zie Lijst van HTML-elementen
 Tekstverwerking op een PC in het DOS-tijdperk

Biologie 
 Bloemformules geven met een code de bouw van een bloem weer.
 Genetische code: beschrijft hoe messenger RNA wordt gelezen om een eiwit te vormen
 Neurale codes: opslag van informatie in de hersenen in de vorm van een neurale representatie

Wetboek of regeling 
Een wetboek en vandaar ook "voorschrift", bijvoorbeeld "gedragscode" of "beroepscode", via het Frans code aan het Latijn codex ("wetboek") ontleend.
 Nomenclatuur Codes, zoals:
 International Code of Zoological Nomenclature (ICZN) voor dieren
 International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (ICN of ICNafp, voorheen ICBN) voor  algen, schimmels, en planten (inclusief blauwalgen)
 International Code of Nomenclature for Cultivated Plants (ICNCP) voor cultivars, Groepen, grexen en enthybriden
 International Code of Nomenclature of Prokaryotes (ICNP, voorheen ICNB of BC) voor prokaryoten
 International Code of Virus Classification and Nomenclature (ICVCN) voor virussen
 Code van Bordeaux (voor de journalistiek)
 Code-Frijns (voor ondernemingsbestuur, opvolger van Code-Tabaksblat (voor beursgenoteerde vennootschappen))
 Code goed openbaar bestuur (voor overheidsinstellingen)
 Rechterscode van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR)
 Code Goede Doelen (of Code Wijffels) (voor landelijk wervende goededoelenorganisaties)
 Governance Code Cultuur (voor Nederlandse cultuursector, opvolger van Code Cultural Governance)
 Governancecode Woningcorporaties (of Aedes Code) (voor woningbouwcorporaties)
 Code Verantwoordelijk Marktgedrag (voor schoonmaak- en glazenwasserbranche)
 Healthcare Governance (voor de gezondheidszorg)
 Sollicitantencode (voor sollicitanten)
 Sollicitatiecode (gedragscode voor werving en selectie)
 Nederlandse Franchise Code (voor franchisegevers)

Muziek 
 Code (band), een blackmetalband
 Code (album), een muziekalbum van The Scene